Мюнхенская академия художеств ( — Мюнхенская академия изобразительных искусств) — одна из известнейших и старейших художественных школ (академий) Германии.

История 
Начало своё Академия берёт в основанной в 1770 году баварским курфюрстом Максимилианом III Иосифом Школы-академии художников и скульпторов. Официальным днём создания Академии, однако, считается 13 мая 1808 года, когда король Баварии Максимилиан I открывает Королевскую академию изобразительных искусств.

В 1876—1885 годах для Академии архитектором Готфридом фон Нейрейтером возводится новое здание в виде дворца на Леопольдштрассе, в которое она переезжает в 1886 году и находится до наших дней. Первым её директором был Иоганн фон Лангер, первым секретарём — философ Фридрих Шеллинг.

С середины XIX столетия мюнхенская Академия становится одной из известнейших художественных учебных заведений Европы. Кроме ведения преподавательской деятельности, она становится центром, объединявшим художников-пейзажистов «мюнхенской школы». Наиболее признанными художниками-педагогами, работавшими здесь, следует назвать Петера Корнелиуса, Франца фон Штук, Вильгельма фон Каульбаха, Карл Теодор фон Пилоти.

После окончания Первой мировой войны мюнхенская Академия постепенно теряет своё значение. Возрождение приходит после прихода в Германии к власти в 1933 году национал-социалистов, в частности с приходом в Академию таких мастеров, как художник Адольф Циглер и скульптор Йозеф Торак. В то же время во время Второй мировой войны здание Академии подверглось бомбардировкам американский авиации и было разрушено. При этом погибла ценнейшая коллекция произведений искусства — живописи, скульптуры, исторических костюмов. Библиотека, заранее эвакуированная, не пострадала и в настоящее время насчитывает ок. 90 тысяч единиц хранения. В 1946 году в состав Академии влилась баварская Государственная школа прикладного искусства.

Общие сведения 
В настоящее время в мюнхенской Академии художеств обучается 700 студентов (на 2011 год). Её руководитель — Дитер Рем. Преподавание ведётся по направлениям «живопись», «скульптура», «прикладное искусство», «внутренняя архитектура». Проводится также обучение педагогов для гимназий.

Художники, обучавшиеся в Мюнхенской академии 

 Франц Аккерман
 Лоуренс Альма-Тадема
 Иван Ангелов
 Северин Бещад
 Генрих Георг Брандес
 Август Бромейс
 Карл Берш
 Генрих Бюркель
 Александр Герымский
 Максымилиан Герымский
 Теодор Горшельт
 Отто Грейнер
 Иммендорф, Йорг
 Ловис Коринт
 Василий Кандинский
 Альберт фон Келлер
 Джорджио де Кирико
 Пауль Клее
 Альфред Кубин
 Иван Лазаров
 Штефан Лучиан
 Франц Марк
 Станислав Матцке
 Людек Марольд
 Альфонс Муха
 Отто Мюллер
 Вадим  Меллер
 Уильям Оберхардт
 Бруно Пауль
 Леопольд Пилиховский
 Штефан Попеску
 Иоганн Леонгард Рааб
 Теодор Ригер
 Рихард Римершмид
 Ян Богумил Розен
 Альфред Ромер
 Соломон Джозеф Соломон
 Жеко Спиридонов
 Чеслав Танский
 Николае Тоница
 Джон Генри Твахтман
 Уильям Меррит Чейз
 Рейнгард Себастиан Циммерман
 Эрнст Циммерман
 Фриц Шлефлер
 Виктор Шрамм
 Хаг, Карл
 Сириус Эберле
 Карл фон Энгубер

Литература 
 200 Jahre Kunstakademie München, Nikolaus Gerhart (изд.), Walter Grasskamp (изд.), Florian Matzner, 2008, ISBN 3-7774-4205-4
 Walter Grasskamp und Birgit Jooss (изд.): Branko Senjor. 60er Jahre — Umbruchsjahre. Fotografien aus der Münchener Kunstakademie. München / Berlin 2006
 Birgit Jooss: Die «verhängnisvolle Verquickung von produzierendem und lehrendem Künstler» — der Akademiedirektor Peter Cornelius und die «Cornelius-Schule». В книге: Cornelius — Prometheus — Der Vordenker. Hrsg. von León Krempel und Anthea Niklaus. München 2005, S.18-31
 Birgit Jooss: Die «freudige Mitarbeit» der Münchner Kunstakademie an der «nationalen Erhebung des Volkes». Die Jahre 1924 bis 1944. In: «Gestalt — Form — Figur. Hans Wimmer und die Münchner Bildhauerschule». Hrsg. von Volker Probst, Max Brunner und Adolf Hofstetter, Passau/Güstrow/Berlin 2008, S. 49-60
 Wolfgang Kehr: Geschichte der Münchner Kunstakademie in Bildern. München 2008. ISBN 978-3-940666-03-1

Ссылки 

 Akademie der Bildenden Künste München Сайт академии

Появились в 1808 году в Германии
Художественные вузы Германии
Высшие учебные заведения Мюнхена
Культурные организации Мюнхена
Coop Himmelb(l)au
Швабинг
Архитектура неоренессанса в Германии